Surrey kan syfta på följande platser:

Kanada 

 Surrey, British Columbia, ort,

Storbritannien 

 Surrey (grevskap), England,

USA 

 Surrey (ort i USA), North Dakota, Ward County, 

Robotskapade Kanadaförgreningar
Robotskapade Storbritannienförgreningar
Robotskapade USAförgreningar